Ragas ist der Familienname folgender Personen:

Bastiaan Ragas (* 1971), niederländischer Sänger, Schauspieler, Musicaldarsteller und Moderator
Henry Ragas (1898–1919), US-amerikanischer Jazzpianist
Roef Ragas (1965–2007), niederländischer Schauspieler
Tooske Ragas (* 1974), niederländische Fernsehmoderatorin und Popsängerin